Aorotrema är ett släkte av snäckor. Aorotrema ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Aorotrema